Bosznia-Hercegovina vasútja 1992-ben vált ki a Jugoszláv Vasutakból. A vasúthálózat hossza 1031 km, ebből 590 km villamosított. A dupla vágányú szakaszok hossza 68 km. 2007-ben kb 400 ezer utast és hét millió tonna árut szállított. Ahogy az ország maga, a vasúti közlekedés is két részre van osztva: a Bosznia-hercegovinai Föderáció területén a Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, míg a Boszniai Szerb Köztársaság területén a Željeznice Republike Srpske felelős a gépállományért és az infrastruktúráért.

Vasúti kapcsolata más országokkal
  Montenegró - nincs
  Horvátország - van, azonos nyomtáv
  Szerbia - van, azonos nyomtáv

Járművek
Ez a táblázat az országban közlekedő vasúti járműveket tartalmazza:

Továbbá Talgo szerelvényekkel, és GANZ-MÁVAG gyártmányú motorvonatokkal is rendelkeznek.

Jegyzetek

További információk 
 Railways of Republika Srpska 
 Railways of the Federation of Bosnia and Herzegovina